Sången om Warszawa kan avse:
 en sång av Albert Harris från 1944
 Sången om Warszawa (film), finsk film från 1953 med originaltiteln Varsovan laulu